Монте Алто има више значења:

 Монте Алто
 Монте Алто (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Алто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Алто (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Алто (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Монте Алто (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Монте Алто (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Монте Алто (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Алто (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Монте Алто (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монте Алто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Монте Алто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монте Алто (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монте Алто (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Алто (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Алто (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Алто, Конгрегасион Ранчо Абахо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Алто, Емилијано Запата (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Алто (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику